

geologia 
 źródło wody – szereg pojęć z dziedziny krenologii

fizyka 
 alternatywne źródło energii
 źródło (FET) – obszar tranzystora unipolarnego
 źródło prądu
 źródło prądu przemiennego
 źródło radiowe
 źródło rentgenowskie
 źródło światła
 źródło dźwięków
 źródło zasilające – zasilacz

historia 
 źródło historyczne
 Źródło Q
 źródło pierwotne
 źródło wtórne
 źródło genealogiczne

informatyka 
 źródło programu komputerowego – Kod źródłowy
 źródło strony internetowej – kod odebrany przez przeglądarkę zanim zostanie zinterpretowany i przedstawiony w postaci gotowego dokumentu

sztuki plastyczne 
 Źródło – obraz Jean-Auguste-Dominique’a Ingres’a

muzyka 
 Źródło – album Kuby Sienkiewicza
 Źródło – album Marka Piekarczyka
 Źródło – album 2Tm2,3

kinematografia 
 Źródło (The Fountainhead) – amerykański film z 1949 w reżyserii Kinga Vidora
 Źródło (Jungfrukällan) – szwedzki film z 1960 w reżyserii Ingmara Bergmana
 Źródło (The Spring) – amerykański film z 2000 w reżyserii Davida S. Jacksona
 Źródło (The Fountain) – amerykański film z 2006 w reżyserii Darren Aronofsky’ego

inne 
 Źródło – powieść Ayn Rand
 Źródło – pojęcie z zakresu dziennikarstwa
 źródło prawa
 źródło zakażenia
 „Źródło” – tygodnik katolicki

Zobacz też